Otothyrinae – podrodzina sumokształtnych ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), klasyfikowana też w randze plemienia Otothyrini w podrodzinie Hypoptopomatinae.

Zasięg występowania 
Wody słodkie niemal całej Ameryki Południowej, od dorzecza Amazonki po północną Argentynę.

Klasyfikacja 
Kladogram prezentujący relacje pokrewieństwa pomiędzy podrodzinami zbrojnikowatych:

Rodzaje zaliczane do Otothyrinae:
 Corumbataia
 Curculionichthys
 Epactionotus
 Eurycheilichthys
 Hisonotus
 Microlepidogaster
 Otothyris
 Otothyropsis
 Parotocinclus
 Pseudotothyris
 Rhinolekos
 Schizolecis

Rodzajem typowym jest Otothyris.

Otothyrinae jest uznawana za takson monofiletyczny.

Przypisy